А154:

 А154 — федеральная автотрасса «Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу».
 А154 — прежний номер федеральной автотрассы Р216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь».